Seiling ist der Name folgender Orte:

 Seiling (Dietersburg), eine Einöde in der Gemeinde Dietersburg im Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Seiling (Oklahoma), ein Ort in Oklahoma, Vereinigte Staaten

Seiling ist der Familienname folgender Personen:
 Don Seiling (* 1953), kanadischer Eishockeyspieler
 Henry Seiling, US-amerikanischer Tauzieher 
 Ric Seiling (* 1957), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Rod Seiling (* 1944), kanadischer Eishockeyspieler
 William Seiling (1864–1951), US-amerikanischer Tauzieher